Injun Trouble est le nom anglophone de deux courts métrages :
 Injun Trouble, film américain de Bob Clampett (1938) ;
 Injun Trouble, film américain d'Eddie Donnelly (1951) ;
 Injun Trouble, film américain de Robert McKimson, remake du film de 1938 (1969).